Пьеса:
 Пожнёшь бурю (пьеса) () — пьеса 1955 года, Джерома Лоуренса и Роберта Эдвина Ли

Фильмы:
 Пожнёшь бурю (фильм, 1942) () — американский кинофильм режиссёра Сесиля Б. де Милля, по сюжету Тельмы Штрабель.
 Пожнёшь бурю (фильм, 1960) () — американский кинофильм режиссёра Стэнли Крамера, экранизация пьесы 1955 года.
 Пожнёшь бурю (фильм, 1965) () — американский телефильм режиссёра Джорджа Шефера, экранизация пьесы 1955 года.
 Пожнёшь бурю (фильм, 1988) () — американский телефильм режиссёра Дэвида Грина, экранизация пьесы 1955 года..
 Пожнёшь бурю (фильм, 1999) () — американский телефильм режиссёра Дэниела Питри, экранизация пьесы 1955 года..